Лубенцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Лубенцы — деревня в Камешковском районе Владимирской области.

Украина 
 Лубенцы — село в Каменском районе Черкасской области.

См. также 
 Лубянцы